Ricardus Anglicus ist der Name folgender Personen:

* Ricardus Anglicus (Mediziner) (fl. 1180), englischer Mediziner
 Ricardus Anglicus (um 1161–1242), englischer Geistlicher und Kirchenrechtler, siehe Richard de Morins
 Ricardus Anglicus († 1237), englischer Bischof und Kirchenreformer, siehe Richard Poore
 Ricardus Anglicus († 1252), englischer Arzt und Geistlicher, siehe Richard von Wendover
 Ricardus Anglicus (Alchemist) (14. Jahrhundert), englischer Alchemist